Reutegraben ist der geographische Name

eines Ortes:
 Reutegraben (Oberthal) oder Rütigrabe, Wohnplatz der Gemeinde Oberthal, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern

von Gewässern:
 Reutegraben (Eichenholzbach), linker Zufluss des  Eichenholzbachs in Süßen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, der dort ihn die Fils mündet
 Reutegraben (Firstbach), linker Zufluss des Firstbachs oder Fürstbachs oder Bonladenbachs in Reutlingen, der in Wannweil in die Echaz mündet, beide Orte Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Reutegraben (Günz), linker Zufluss der Günz gegenüber Mohrenhausen, Gemeinde Kettershausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Reutegraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Reutegraben (Riedgraben), linker Zufluss des Riedgrabens, linker Zufluss der Günz wenig danach gegenüber von Mohrenhausen, Gemeinde Kettershausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Reutegraben (Rielasinger Buttelengraben), linker Zufluss des Rielasinger Buttelengrabens bei Ramsen, Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, der dort in die Biber (Rhein) mündet
 Reutegraben (Schlichem), linker Zufluss der Schlichem unterhalb von Tieringen, Stadt Meßstetten, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Reutegraben (Sizenbach), rechter Zufluss des hier noch Frankenbach genannten Sizenbachs im Sägweiher vor Espachweiler, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 

 Reutergraben (Sur), rechter Zufluss der Sur bei Reuter, Ortsteil Neukirchen am Teisenberg, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Reutebach
 Reutgraben